Micranisa är ett släkte av steklar. Micranisa ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fikonsteklar
Micranisa